Leslie Stratton ist der Name folgender Personen:

* Leslie Stratton (Fußballspieler) (Leslie Eugene Stratton; 1925–1978), britischer Fußballspieler 
 Leslie Stratton (Schauspielerin), US-amerikanische Schauspielerin 
 Leslie Stratton (Skeletonpilotin) (* 1992), US-amerikanisch-schwedische Bobfahrerin, Skeletonpilotin und Softballspielerin